Иван Мстиславич:
 Иван Мстиславич (князь козельский)
 Иван Мстиславич (князь луцкий)